Der Kremlin Cup 2008 war ein Tennisturnier, welches vom 6. bis 12. Oktober 2008 im Olimpijski in Moskau stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Stockholm die If Stockholm Open und in Wien die Bank Austria TennisTrophy gespielt. Erstere zählten genau wie der Kremlin Cup zur Kategorie der International Series, während das Turnier in Wien zur höher dotierten International Series Gold zählte.

Nikolai Dawydenko gewann das Turnier im Einzel im Vorjahr und startete dieses Jahr als Setzlistenerster. Er scheiterte im Viertelfinale an seinem Landsmann Marat Safin in drei Sätzen. Safin erreichte das Finale, in dem er einem weiteren Russen, Igor Kunizyn, mit 6:76, 7:64, 3:6 unterlag. Kunizyn war ungesetzt ins Turnier gestartet und gewann mit dem Sieg seinen einzigen Karrieretitel auf der ATP Tour. Im Doppel war Safin mit Dmitri Tursunow im vorherigen Jahr erfolgreich. Sie traten dieses Jahr mit anderen Partnern an und schieden jeweils früh in der ersten Runde bzw. im Viertelfinale aus. Im Finale setzten sich Serhij Stachowskyj und Potito Starace gegen Stephen Huss und Ross Hutchins mit 7:64, 2:6, [10:6] durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.024.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.049.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 4. bis 6. Oktober 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 41 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 49 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 26 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski